Muerte en el Nilo puede referirse a:

 Muerte en el Nilo, novela de Agatha Christie publicada en 1937.
 Muerte en el Nilo, obra de teatro escrita por Agatha Christie en 1944.
 Muerte en el Nilo, adaptación cinematográfica de 1978.
 Muerte en el Nilo, adaptación cinematográfica de 2022.